Frans Simons (bisschop)
Frans Simons (kunstenaar)